Убилава — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Убилава, Элизбар Элизбарович (род. 1950) — советский, грузинский и испанский шахматист.
 Убилава, Юза Джахоевич (род. 1941) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.